Шари́пово — название населённых пунктов в России:
 
 Шарипово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Шарипово — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Шарипово — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Шарипово — село в Салаватском районе Башкортостана.
 Шарипово — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Шарипово — деревня в Альменевском районе Курганской области.
 Шарипово — деревня в Актанышском районе Татарстана.